Svetina bezeichnet:

 Svetina (Štore), Ort in der slowenischen Gemeinde Štore
 Sender Svetina, Hörfunk-Sendeanlage in Slowenien

Svetina ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Svetina (* 1970), slowenischer Literaturwissenschaftler, Dichter, Schriftsteller und Übersetzer